Тырновци (Кырджалийская область) — село в Болгарии.
 Тырновци (Силистренская область) — село в Болгарии.